Fico d'India est un terme italien qui peut désigner :
 Un figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica), une espèce de plante de la famille des Cactaceae ;
 Le titre original du Coq du village, un film italien de Steno sorti en 1980.

Voir aussi 
 Les  sont un duo comique italien actif de 1988 à 2013.